2001: Vesmírná odysea je název více děl:

 2001: Vesmírná odysea (kniha) – kniha A. C. Clarka
 2001: Vesmírná odysea (film) – film Stanley Kubricka